Конста́нтин Оболе́нский:
 
 Курлятев-Оболенский, Константин Иванович (ум. 1552) — воевода во времена правления Василия III и Ивана IV